John Dalrymple peut se désigner :

 John Dalrymple (1648-),  de Stair écossais ;
 John Dalrymple (1673-1747),  de Stair, diplomate, soldat et agronome britannique ;
 John Dalrymple (1720-1789),  de Stair, soldat et homme politique écossais ;
 John Dalrymple (1726-1810), baron de l'échiquier du roi en Écosse ;
 John Dalrymple (1728-1734) membre du parlement britannique ;
 John Dalrymple (1734–1779), écrivain politique britannique ;
 John Dalrymple (1749-1821),  de Stair, soldat et diplomate écossais ;
 John Dalrymple (1819-1903),  de Stair et homme politique écossais ;
 John Dalrymple (1848-1914),  de Stair), soldat écossais ;
 John Dalrymple (1906-1996),   de Stair, militaire et bobeur olympique britannique ;
 John Dalrymple (1961-},  de Stair et homme politique britannique.